Hubmühle ist der Ortsname von

 Hubmühle (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hubmühle (Stubenberg), Ortsteil der Gemeinde Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hubmühle (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern